Název Podolský potok má více vodních toků:

 Podolský potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okresech Chrudim a Pardubice
 Podolský potok (přítok Moravice) – pravostranný přítok Moravice v okrese Bruntál
 Podolský potok (přítok Moštěnky) – pravostranný přítok Moštěnky v okrese Přerov
 Podolský potok (přítok Újezdky) – levostranný přítok Újezdky v okrese Šumperk

Externí odkazy